Das UK PTC2 war ein Snooker-Turnier, das vom 8. bis 12. August 2012 in der South West Snooker Academy in Gloucester ausgetragen wurde. Es gehörte zur Players Tour Championship 2012/13 und war das zweite von vier UK-Turnieren der Serie.

189 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Turniermodus war für alle Partien einschließlich Finale Best of seven (vier Gewinnframes).

Im Finale setzte sich Martin Gould mit 4:3 gegen den Schotten Stephen Maguire durch, der drei Wochen zuvor an gleicher Stelle das erste Event der UK-Serie gewonnen hatte. Für Gould war es der erste PTC-Sieg, nachdem er in den Jahren zuvor bereits zweimal im Finale gestanden und jeweils mit 3:4 verloren hatte. Es war sein erster Sieg bei einem Turnier um Weltranglistenpunkte überhaupt.

Vorrunde 
98 Plätze in der Hauptrunde wurden an gesetzte Spieler vergeben, für die 30 weiteren Plätze der ersten Runde bewarben sich 91 Kandidaten, die in der Vorrunde am 8. und 9. August antraten. In zwei Runden wurden die 30 Spieler ermittelt, die sich für den weiteren Turnierverlauf qualifizierten.

Gespielt wurden alle Qualifikationsspiele auf vier Gewinnframes (Best-of-Seven). Die jeweiligen Sieger sind fett markiert, kl. bedeutet, dass der Spieler kampflos (durch Nichtantreten des Gegners) in die nächste Runde eingezogen ist.

Vorrunde 1

Vorrunde 2

Endrunde 
Die Setzliste ergab, dass Stephen Maguire bereits in den ersten Runden gegen Topspieler wie Graeme Dott, Ali Carter und Shaun Murphy antreten musste und sie alle aus dem Turnier warf. Bereits in Runde 2 scheiterte der Weltranglistenerste Mark Selby an Nigel Bond, in derselben Runde schied auch John Higgins gegen Barry Hawkins aus. Positive Überraschung war der Neuprofi Pankaj Advani aus Indien, der es bis ins Achtelfinale schaffte.

Sein Bezwinger Alan McManus scheiterte anschließend im schottischen Duell an Maguire, der danach mit einem Sieg über Joe Perry ins Finale einzog. Perry hatte zuvor Mark Williams, die Nummer drei der Weltrangliste, bezwungen. Der Weltranglistenzweite Judd Trump war im Achtelfinale am Waliser Ryan Day gescheitert, der dann aber gegen Alfie Burden verlor. Für den Engländer war das Erreichen des Halbfinals das mit Abstand beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere. Der Weg ins Endspiel wurde ihm von Martin Gould verwehrt, der damit zum dritten Mal in drei Jahren in das Finale eines PTC-Turniers einzog.

Die abschließende Partie zwischen Gould und Maguire verlief wechselhaft, aber ausgeglichen. Eine verwandelte „Respotted Black“ brachte Gould 3:2 in Führung, aber der Schotte konnte ausgleichen und seinerseits im Entscheidungsframe mit einem Break von 41 Punkten in Führung gehen. Doch der Engländer konnte das Spiel noch wenden und gewann zum ersten Mal in seiner Karriere ein Ranglistenturnier.

Runde 1 bis Achtelfinale

Abschnitt 1

Abschnitt 2

Abschnitt 3

Abschnitt 4

Abschnitt 5

Abschnitt 6

Abschnitt 7

Abschnitt 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Endrunde

Quellen 

2 #Event
Billardturnier in Gloucester